

Bułgaria  
 Drażewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł

Macedonia Północna 
 Drażewo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Nowo seło